Первенство Первого дивизиона ФНЛ 2021/2022 годов — 30-й сезон второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России. Турнир в означенном сезоне пополнили четыре клуба из ПФЛ: «Кубань», «Олимп-Долгопрудный», «Металлург» (Липецк), «КАМАЗ»; и один клуб из РПЛ: «Ротор» (Волгоград).

Клубы-участники

Пополнили лигу 
По итогам Первенства ПФЛ 2020/21 право на участие в Первом дивизионе ФНЛ получили победители четырёх групп ПФЛ, получившие лицензию РФС II на сезон 2021/22:
 Кубань (Краснодар) — ставший победителем группы 1. Вышел в первый дивизион впервые в истории;
 Олимп-Долгопрудный — ставший победителем группы 2. Вышел в первый дивизион впервые в истории;
 Металлург (Липецк) — ставший победителем группы 3. Вернулся в первый дивизион спустя 11 сезонов;
 КАМАЗ (Набережные Челны) — ставший победителем группы 4. Вернулся в первый дивизион спустя 5 сезонов.

По итогам чемпионата России 2020/21 в Первый дивизион ФНЛ выбыл следующий клуб:
 Ротор (Волгоград) — 15-е место в РПЛ. Вернулся в первый дивизион сезон спустя.

Покинули лигу 
По итогам прошлого сезона ФНЛ в Премьер-лигу вышли клубы:
 Крылья Советов (Самара) — занявшие 1-е место. Вернулись в РПЛ сезон спустя;
 Нижний Новгород — занявший 3-е место. Вышел в РПЛ впервые в истории.

По итогам прошлого сезона ФНЛ во Второй дивизион ФНЛ выбыли клубы:
 Чайка (Песчанокопское) — занявшая 12-е место. Переведена во второй дивизион по решению КДК РФС. Покинула первый дивизион спустя 2 сезона;
 Иртыш (Омск) — занявший 19-е место. Покинул первый дивизион сезон спустя;
 Динамо (Брянск) — занявшее 20-е место. Покинуло первый дивизион сезон спустя;
 Чертаново (Москва) — занявшее 21-е место. Покинуло первый дивизион 3 сезона спустя;
 Шинник (Ярославль) — занявший 22-е место. Покинул первый дивизион 12 сезонов спустя и впервые в истории российского футбола опустился ниже первого дивизиона.

По итогам прошлого сезона ФНЛ «Акрон» занял 17-е место, но сохранил прописку в связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон ФК «Тамбов», занявшим в Премьер-лиге сезона 2020/21 16-е место.

По итогам прошлого сезона ФНЛ «Томь» заняла 18-е место, но сохранила прописку в связи с переводом ФК «Чайка» во второй дивизион.

Примечания:

География соревнований 

Примечания:

 Команды, которые вступили в первый дивизион ФНЛ благодаря победе в первенстве ПФЛ, обозначены зелёной стрелкой ();
 Команды, которые вступили в первый дивизион ФНЛ после вылета из премьер-лиги, обозначены красной стрелкой ();
 Команды, которые остались в первом дивизионе ФНЛ благодаря отказам от участия других клубов ().

Официальные представители 

Примечания:

Тренерские изменения 

Примечания

Легионеры 
В сезоне 2021/22 действует следующее правило касательно лимита на легионеров:
В Клубе ФНЛ в течение спортивного сезона может быть одновременно заявлено не более 4 (четырёх) Легионеров. Легионеры, заявленные за Вторую команду РПЛ, могут принимать участие в матчах Первенства и Кубка России. Участие в Матчах Чемпионата и Первенства России среди молодёжных команд клубов РПЛ Легионеров, заявленных за Вторую команду РПЛ, определяется Регламентом соревнований, проводимых РПЛ.

При этом понятие «легионер» определено следующим правилом:
Футболист (игрок), не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами FIFA. К легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь и государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия) при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу своих стран.

Молодые футболисты 
В сезоне 2021/22, как и в предыдущем сезоне, действует правило «лимитчиков». На поле должен находиться минимум один молодой футболист (не старше 2000 года рождения), при этом если первый тайм отыграли два таких футболиста, то правило считается выполненным.

Также ведётся подсчёт доморощенных футболистов, находящихся в заявке на сезон. Общее число игроков не должно превышать 28, включая 4 доморощенных футболистов. Если заявлено 3 доморощенных футболиста, то общее число игроков в заявке не должно превышать 27, если 2 — 26, если 1 — 25, при отсутствии доморощенных футболистов в заявке должно быть не более 24 игрока. Доморощенным считается футболист, который в возрасте от 12 до 21 года был зарегистрирован в клубе или спортивной школе клуба в течение 36 месяцев (для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов учитывается регистрация за клуб (школу) того же субъекта федерации).

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры по ходу чемпионата

Потуровая таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Рекорды сезона 

 Самый быстрый гол в сезоне: Рустам Халназаров («Краснодар-2») на 9-й секунде матча в ворота «Енисея» (36-й тур, 7 мая 2022)
 Самая крупная победа хозяев (+6): «Торпедо» — «Металлург» — 7:1 (8-й тур, 29 августа 2021)
 Самая крупная победа гостей (+5): «Текстильщик» — «Факел» — 0:5 (33-й тур, 16 апреля 2022)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (10): «Кубань» — «Алания» — 5:5 (23-й тур, 17 ноября 2021)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (7): «Торпедо» — «Металлург» — 7:1 (8-й тур, 29 августа 2021)
 Наибольшее количество побед подряд (6): «Енисей» (25—30 туры)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (12): «Торпедо» (1—12 туры)
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (16): «Текстильщик» (21—36 туры)
 Наибольшее количество поражений подряд (8): «Ротор» (21—28 туры)
 Наибольшее количество матчей без забитых мячей подряд (5): «КАМАЗ» (10—14 туры; 34—37 туры)
 Наибольшее количество матчей без пропущенных мячей подряд (6): «Торпедо» (31—36 туры)
 Наибольшая посещаемость матча (7 234 зрителей): «Факел» — «Волгарь» (36-й тур, 7 мая 2022)

Также по итогам каждого тура составляется символическая сборная и определяется «Почта-гол» — самый быстрый гол, автор которого получает специальный приз — именные часы с гравировкой от «Почты России» — генерального партнёра ФНЛ.

Посещаемость

Ежемесячные награды

По версии Лиги

По версии болельщиков

Лауреаты сезона 
22 июня 2022 года состоялся президиум Футбольной национальной лиги, на котором были утверждены лауреаты сезона ФНЛ по итогам сезона 2021/22.
 Лучший игрок: Мухаммад Султонов («Торпедо»)
 Лучший тренер: Олег Василенко («Факел»)
 Лучший вратарь: Виталий Ботнарь («Торпедо»)
 Лучший защитник: Артём Мещанинов («Балтика»)
 Лучший полузащитник: Александр Зотов («Енисей»)
 Лучший нападающий: Максим Максимов («Факел»)
 Лучший молодой футболист: Владислав Шитов («Спартак-2»)
 Лучший легионер: Джоэль Фамейе («Оренбург»)
 Игрок-открытие: Андрей Окладников («Енисей»)
 Лучший бомбардир: Максим Максимов («Факел»)
 Лучший менеджер: Денис Маслов («Торпедо»)
 Лучший сотрудник по безопасности: Владимир Черномаз («Факел»)
 Лучший сотрудник по работе с болельщиками: Василий Петраков («Торпедо»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ 

Футбол в России в сезоне 2021/2022
Футбол в России в 2022 году
2021/2022
Россия